Die folgende Tabelle enthält Städte und Census-designated places im US-Bundesstaat Alaska mit den jeweiligen Ergebnissen der Volkszählungen (VZ) von 2000, 2004 und 2010 und 2020 (jeweils 1. April) sowie Schätzungen des United States Census Bureau für den 1. Juli 2005. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Borough oder Census Area), zu der die Stadt gehört.

Weblinks 

 US Census (englisch)

Alaska
!